La Morinie est dans le nord de la France le nom d'un territoire pouvant être une partie de l'ancien territoire des Morins (ancien peuple de la Gaule), dont la capitale est Thérouanne.

C'est aussi le nom 
 d'une collectivité de cette région : la Communauté de communes de la Morinie
 d'un collège : Collège De La Morinie à Saint-Omer